Посёлок РТС:

 Посёлок РТС – микрорайон в составе Октябрьского района города Владимира
 Посёлок РТС – микрорайон города Дмитрова Московской области
 Посёлок РТС – микрорайон города Ржева Тверской области